Nogajština (nogajsky: ) je západoturkický jazyk, kterým se mluví hlavně na Kavkazu, ale také v blízkých státech jako: Kazachstán a Uzbekistán.

Abeceda

Příklady

Číslovky

Vzorový text 
Otče náš (modlitba Páně):
 Коьктеги Атамыз,
 атынъ сыйлансын.
 Патшалыгынъ курылсын. Коьктегиндей,
 ерде де буйырыгынъ толтырылсын.
 Куьнлик оьтпегимизди бизгe буьгуьнге бер.
 Биз борышылыларымызды кеширгeндей,
 борышыларымызды кешир.
 Бизди азгырувка туьсирме, яманлыктан куткар.
 Неге десе патшалык, куьдирет эм мактав оьмирге Сеники.
 Амин.

Jazyky Dagestánu
Jazyky Ruska
Jazyky Gruzie
Jazyky Kazachstánu
Jazyky Uzbekistánu
Jazyky Mongolska